Hans Beck er navnet på flere personer:

 Hans Beck (gendøber) – schweizisk gendøber
 Hans Beck (officer) (1752-1823) – dansk officer
 Hans Beck (balletmester) (1861-1952) – dansk balletmester (Hans Johannes Christian Beck)
 Hans Beck (grosserer) (1863-1937) – dansk grosserer
 Hans Beck (arkæolog) (1909-1987) – tysk arkæolog og museumsdirektør
 Hans Beck (skiløber) (1911-1996) – norsk skiløber
 Hans Beck (opfinder) (1929-2009) – tysk opfinder
 Hans Beck (historiker) (født 1969) – tysk historiker

Sammensatte navne:
 Hans Beck (fagforeningsmand) (1894-1937) – tysk-sovjetisk fagforeningsmand
 Hans Falkenstjerne Beck (1899-1986) – dansk direktør
 Hans-Georg Beck (1910-1999) – tysk byzantinist
 Hans Dieter Beck (født 1932) – tysk forlægger
 Hans-Christian Beck (født 1944) – tysk generalmajor
 Hans-Peter Beck-Bornholdt (født 1950) – tysk biofysiker